Gettoblaster, soms ook wel Boombox genoemd
 Boombox (Oekraïense band), een Oekraïense band genaamd Бумбокѕ
 Boombox (Amerikaanse band), een Amerikaanse rockband genaamd Boombox
 Boombox (Kylie Minogue), een album uit 2009 van Kylie Minogue
 Boombox (Beaststeaks), een album uit 2011 van Beatsteaks
 Boom box (No Doubt), een album uit 2003 van No Doubt
 Boombox op Duizend, een EP uit 2009 van DJ Promo
 Boombox (Discobar Galaxie), een album van Discobar Galaxie
 Boombox Festival, een feest in Zaltbommel